Натаниель «Свитуотер» Клифтон (; 13 октября 1922 года, Литл-Рок, Арканзас, США — 31 августа 1990 года, Чикаго, Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист. Является первым афроамериканцем, заключившим контракт с Национальной баскетбольной ассоциацией. Член Зала славы баскетбола с 2014 года.

Биография 
Клифтон родился в Литл-Роке, Арканзас. Позже его семья переехала в Чикаго, Иллинойс, где посещал школу Дусейбл, в которой играл за местную школьную баскетбольную команду. В 1942 году окончил школу и поступил в Луизианский университет Ксавьера. Во время второй мировой войны служил в армии и воевал в Европе.

8 августа 2014 года Клифтон был избран в Зал славы баскетбола в качестве человека, который сделал значительный вклад в развитие баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Зала славы баскетбола
 BasketballReference.com: Nat «Sweetwater» Clifton stats 
 Nat Clifton stats at Sports Pool website 

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Ренессанс»
Игроки «Гарлем Глобтроттерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Чикаго Мейджорс»
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Университета Ксавье в Луизиане